Фо́стер () — англомовне прізвище, що як і англомовне прізвище Форстер походить від слова  (у перекладі — «лісник»), стародавнього титулу та воєнізованої посади, що з 12-го століття надавалась особам, які контролювали утримання та управляли мисливськими територіями, які належали або монарху або єпископу.

Відомі носії прізвища

А 
 Алан Дін Фостер (;  1946) — американський письменник-фантаст, сценарист.

Б 
 Бен Фостер:
 Бен Фостер (;  1980) — американський актор.
 Бен Фостер (;  1983) — англійський футболіст, воротар.
 Боб Фостер (; 1911—1982) — британський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів серії Гран-Прі в класі 350cc (1950).
 Брендан Фостер (;  1948) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1976).
 Бріджит Фостер (;  1974) — ямайська легкоатлетка, яка спеціалізувалась з бігу на короткі дистанції, чемпіонка світу (2009).

Г 
 Гелен Фостер (; 1906—1982) — американська кіноакторка.
 Грег Фостер (;  1968) — американський баскетболіст та тренер.
  (; 1958-2023) — американський легкоатлет-бар'єрист, триразовий чемпіон світу

Д 
 Даян Фостер (, уроджена Ольга Гелен Ларуська, ; 1928—2019) — канадська акторка, українка за походженням.
 Девід Фостер (;  1949) — канадський співак і клавішник, продюсер у жанрі популярної музики.
 Дейв Фостер (; ?) — барабанщик групи Nirvana.
 Джефф Фостер (;  1977) — американський баскетболіст, форвард та центровий.
 Джоді Фостер (, уроджена Аліша Крістіан Фостер, .  1962) — американська акторка, кінорежисер, продюсер.
 Джон Вотсон Фостер (; 1836—1917) — американський політик-республіканець, 32-й Держсекретар США, дипломат.

К 
 Карсон Фостер (;  2001) — американський плавець, чемпіон світу (2022).
 Крейг Фостер (;  1969) — австралійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Л 
 Лайл Фостер (;  2000) — південноафриканський футболіст, нападник.
 Лерой Фостер (; 1923—1958) — американський блюзовий співак, гітарист і ударник.
 Літтл Віллі Фостер (; 1922—1987) — американський блюзовий музикант.

М 
 Майкл Фостер (;  1985) — папуаський футболіст, півзахисник.
 Марк Фостер (;  1970) — британський плавець, багатократний учасник олімпійських ігор.
 Мег Фостер (;  1948) — американська акторка.

Н 
 Норман Фостер (;  1935) — британський архітектор, лауреат Прітцкерівської (1999) премії та премії «Квадрига» (2003).

Р 
 Рональд Фостер (; 1896—1998), математик з «Bell Labs», відомий працею по використанню електронних фільтрів для ліній телезв'язку.

С 
 Саттон Фостер (;  1975) — американська акторка, співачка і танцівниця.
 Стів Фостер (;  1957) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Стівен Фостер (; 1826—1864) — американський композитор першої половини XIX століття.

Т 
 Тім Фостер (;  1970) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон (2000).

Див. також 
 Форстер